szovjet (melléknév): a Szovjetunióból származó, ott készült; illetve a Szovjetunió állampolgára
 szovjet, oroszul совет (főnév): a Szovjetunió közigazgatási és államhatalmi rendszerének alapját adó egység, a tanács